Toponímia:
 Fontenay (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Fontenay (Indre), municipi al departament de l'Indre (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Fontenay (Manche), municipi al departament de la Manche (Normandia)
 Fontenay (Saona i Loira), municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Fontenay (Sena Marítim), municipi al departament del Sena Marítim (Normandia)
 Fontenay (Vosges), municipi al departament dels Vosges (regió del Gran Est, França)
 Fontenay-sous-Bois, municipi al departament de la Val-de-Marne (regió d'Illa de França)
 Fontenay-de-Bossery, municipi al departament de l'Aube (Gran Est)
 Fontenay-lès-Briis, municipi al departament d'Essonne (Illa de França)
 Fontenay-près-Chablis, municipi al departament del Yonne (Borgonya - Franc Comtat)
 Fontenay-le-Comte (municipi), municipi al departament de la Vendée (regió del País del Loira, França)  
 Fontenay-sur-Conie, municipi al departament d'Eure i Loir (Centre – Vall del Loira)
 Fontenay-sur-Eure, municipi al departament d'Eure i Loir (Centre – Vall del Loira)
 Fontenay-le-Fleury, municipi al departament d'Yvelines (Illa de França)
 Fontenay-sous-Fouronnes, municipi al departament de Yonne (Borgonya - Franc Comtat)
 Fontenay-sur-Loing, municipi al departament del Loiret (Centre – Vall del Loira)
 Fontenay-le-Marmion, municipi al departament de Calvados (Normandia)
 Fontenay-Mauvoisin, municipi al departament d'Yvelines (Illa de França)
 Fontenay-sur-Mer, municipi al departament de la Manche (Normandia)
 Fontenay-en-Parisis, municipi al departament de Val-d'Oise (Illa de França)
 Fontenay-le-Pesnel, municipi al departament de Calvados (Normandia)
 Fontenay-aux-Roses, municipi al departament dels Alts del Sena (Illa de França)
 Fontenay-Saint-Père, municipi al departament d'Yvelines (Illa de França)
 Fontenay-Torcy, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Fontenay-Trésigny, municipi al departament de Sena i Marne (Illa de França)
 Fontenay-sur-Vègre, municipi al departament del Sarthe (regió de País del Loira, França)
 Fontenay-près-Vézelay, municipi al departament del Yonne (Borgonya - Franc Comtat, França)
 Fontenay-le-Vicomte, municipi al departament de l'Essonne (Illa de França)
 Abadia de Fontenay, monestir cistercenc al municipi de Marmagne (Costa d'Or, Borgonya-Franc Comtat, França)
 Cantó de Fontenay-sous-Bois, cantó al districte de Nogent-sur-Marne del departament de la Val-de-Marne 
 Cantó de Fontenay-sous-Bois-Est, antic cantó al districte de Nogent-sur-Marne del departament de Val-de-Marne
 Cantó de Fontenay-sous-Bois-Oest, antic cantó al districte de Nogent-sur-Marne del departament de Val-de-Marne
 Cantó de Fontenay-aux-Roses, antic cantó al districte d'Antony del departament dels Alts del Sena
 Cantó de Fontenay-Trésigny, divisió administrativa francesa al districte de Provins del departament de Sena i Marne, França)
 Géfosse-Fontenay, municipi al departament de Calvados (Normandia, França)
 Saint-Martin-de-Fontenay, municipi al departament de Calvados (Normandia, França)
 Biografies:
 Jean Fontenay (Hirel, 1911 – Saint-Malo, 1975), ciclista francès professional entre 1934 i 1939 
 Jean-Baptiste Belin de Fontenay o Blain de Fontenay le Père (Caen, 1653-París, 1715), pintor francès 
 Jean-Pierre Fontenay (1957), pilot de ral·lis francès, guanyador del Ral·li Dakar del 1998 amb un Mitsubishi